Dit is een lijst van sterren in het sterrenbeeld Orion, gesorteerd op helderheid.

Zie ook
 Lijst van sterrenbeelden

Orion
Orion